La Paranoïa désigne principalement un trouble mental.

Le mot paranoïa peut également désigner :

Cinéma 
 Paranoia, film néerlandais d'Adriaan Ditvoorst sorti en 1969 ;
 Formule 1 (Paranoia), film italien de Umberto Lenzi sorti en 1970 ;
 Paranoïa, court métrage français de Frédéric Forestier en 1993 ;
 Paranoïa, téléfilm français de Patrick Poubel diffusé en 2001 dans le cadre de la collection Vertiges ;
 Paranoia, film franco-américain de Robert Luketic sorti en 2013 ;
 Paranoïa (Unsane), film d'horreur américain de Steven Soderbergh, sorti en 2018.

Musique 
 Paranoia, le deuxième album studio du musicien de rock russe Nikolaï Noskov sorti en 1999.

Avec une orthographe différente 
 Paranoiac, un film de Freddie Francis (1963), avec Oliver Reed ;
 Paranoïak, un film américain réalisé en 2007 par D. J. Caruso.

Autres 
 Paranoïa, un jeu de rôle ;
 Paranoïa, une nouvelle de la romancière américaine Shirley Jackson ;
 Salvador Dalí a décrit la méthode paranoïaque-critique comme mode de création artistique.

Homonymie de titre